Plaatsen
 Chenet (België), plaats in België
 Chenet (Egypte), archeologische locatie in Egypte

Personen

Georges Chenet, Frans archeoloog